Theze ou Thèze ou Thézé peut faire référence à :

Patronymes 
 Ariane Thézé (née en 1956), artiste multimedia française et canadienne.
 Jacques Thèze (né en 1944), médecin français spécialisé en immunologie humaine.
 Lucien Thèze (1913-1999), joueur français de basket-ball.
 Pierre Thézé (1913-1999), peintre et sculpteur français.

Toponymes